Příjmení Petr je odvozené z mužského křestního jména Petr. Nositeli tohoto příjmení jsou či byly například tyto osobnosti:

 Alois Petr (1889–1951) – československý politik, poslanec ČSL a ministr
 Barbora Petrová-Šťastná (* 1985) – česká divadelní, filmová a seriálová herečka
 Bohumír Cyril Petr (1905–1976) – český katolický kněz, skladatel a muzikolog
 Břetislav Petr (* 1937) – český politik ČSSD
 Dalibor Petr (1950–2000) – český servisní technik automobilky Tatra
 Eduard Petr (1818–1898) – český teolog a pedagog, rektor pražské univerzity
 Elena Petrová (1929–2002) – česká klavíristka a hudební skladatelka
 Eva Petrová (1928–2012) – česká historička a teoretička umění, spisovatelka
 František Petr – český malíř a restaurátor
 Jakub Petr (* 1990) – český fotbalový útočník
 Jan Petr (1931–1989) – český lingvista, profesor slavistiky na UK
 Jan Petr (politik) (* 1950) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za KSČM
 Jana Petrová (* 1966) – česká disidentka, politička OF a ODS, podnikatelka
 Jaroslav Petr (* 1958) – český biolog
 Jaroslav Petr (grafik) (* 1954) – český grafik, ilustrátor, heraldik a vexilolog
 Karel Petr (1868–1950) – český matematik, rektor Univerzity Karlovy
 Marie Petrová (1914–??) – československá politička KSČ
 Marta Petrová (* 1951) – slovenská a československá bezpartijní politička, poslankyně FS za normalizace
 Martin Petr – český šachista
 Miloš Petr (1933–2001) – český hornista
 Ondřej Boleslav Petr (1853–1893) – slezský vlastenec, učitel, herec
 Oskar Petr (* 1952) – český hudebník
 Pavel Petr (novinář) (* 1967) – český novinář
 Pavel Petr (básník) (* 1969) – český básník
 Radek Petr (* 1987) – český fotbalový brankář
 Stanislav Petr (* 1944) – československý atlet, běžec na střední a dlouhé tratě
 Václav Klement Petr (1856–1901) – český katolický kněz a pedagog
 Václav Petr (1897–1978) – český nakladatel a knihkupec
 Vojtěch Petr (1955–2012) – český basketbalista, reprezentant
 Zdeněk Petr (1919–1994) – český hudební skladatel

Podobná příjmení 
 Peter
 Petrů
 Petráš
 Petrov (příjmení)
 Petřík
 Petržela
 Peterka
 Peters

Externí odkazy